Sauter peut désigner : 
 L'action d'effectuer un saut
 Sauter, une méthode de cuisson qui utilise une petite quantité d'huile dans une sauteuse chauffée à une température relativement élevée
 Sauter, une marque d'électroménager créée par Frédéric Sauter appartenant au Groupe Brandt , la marque pour la production de systèmes de chauffage et de chauffe-eau appartient elle à Atlantic
 Sauter AG, un groupe d'entreprises suisse exerçant à l'international dans le domaine de l'automatisation de bâtiments et l'intégration de système
 Sauter, un fabricant de pianos allemand

Patronymes 

 Ernest Sauter (1928-2013), compositeur allemand
 Frédéric Sauter, inventeur suisse
 Joachim Sauter (1959-2021), artiste allemand
 Johnny Sauter (1978-), pilote américain
 Otto Sauter (1961-), trompettiste allemand
 Marc Sauter (1914-1983), anthropologue suisse

Patronyme allemand